Джаунпур:

 Джаунпур — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Джаунпур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Джаунпур — средневековое индийское государство, существовавшее на территории современного округа Джаунпур.